

Прізвище 
Павлик — українське, польське () та чеське () прізвище. Також трапляється написання Павлік:

 Павлик Анна Іванівна (1855—1928) — українська письменниця, діячка жіночого руху на Галичині.
 Павлик Богдан Богданович (1981—2017) — капітан МВС України, учасник російсько-української війни.
 Павлик Василь Остапович (1938—2016) — голова виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради народних депутатів (1990—1991 рр.), Представник Президента України в Івано-Франківській області.
 Павлік Віктор Франкович ( 1965) — український співак.
 Павлик Володимир (1915—1947) — український військовик, заступник командира і шеф штабу Воєнної округи УПА «Сян».
 Павлик Геннадій Васильович (1969—2022) — український музикант.
 Павлік Ева (1927—1983) — австрійська фігуристка, олімпійська медалістка.
 Павлик Ігор Васильович (* 1971) — радянський та український футболіст, захисник, футбольний тренер. Майстер спорту України.
 Павлик Карел (1900—1943) — чехословацький військовик, єдиний чеський командир, що дав бій німецьким окупаційним військам в 1939 році.
 Павлик Марія-Галина Євгеніївна (* 1990) — українська акторка, фотомодель.
 Павлик Михайло Іванович (1853—1915) — український письменник, публіцист, громадський і політичний діяч.
 Павлик Михайло Володимирович (1967—2022) — старший солдат Сил територіальної оборони Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлик Назар Степанович (* 1990) — український актор та музикант.
 Павлик Наталія Миколаївна ( 1964) — українська поетеса, літературознавець, етнограф.
 Павлик Олександр Вікторович (* 1984) — майстер спорту з мотокросу.
 Павлик Остап Якович (1890—1937) — український історик, учень Михайла Грушевського.
 Павлик Партеній (1919—2019) — ієромонах-василіянин архимандрії св. Ніла в Гроттаферраті, українець за походженням, доктор філософії, мистецтвознавець, іконописець, реставратор, історик Церкви.
 Павлик Роман Степанович ( 1983) — український легкоатлет, чемпіон Паралімпійських ігор.
 Павлик Роман (футболіст) ( 1976) — чеський футбольний воротар.
 Павлик Тетяна Зіновіївна ( 1965) — українська художниця, фотограф.
 Павлик Юрій Олександрович (* 1994) — український футболіст, півзахисник литовського клубу «Банга».

Ім'я 
 Павлик Морозов (1918—1932) — хлопчик, вбитий дідом і дядьком за виступ на суді, символ радянської пропаганди.

Річка 
 Павлик — річка в Українських Карпатах, притока Білої Тиси.

Див. також 
 Павлики

Українські прізвища
Чеські прізвища
Багатозначні терміни
Прізвища на -ик